

Toponyme 

 Eye, village du Cambridgeshire (Angleterre) ;
 Eye, village du Herefordshire (Angleterre) ;
 Eye, bourg du Suffolk (Angleterre) ;
 Eye, rivière du Gloucestershire (Angleterre) ;
 Eye, rivière du Leicestershire (Angleterre).

Œuvres 

séries télévisées
 , titre original d'En pleine tempête (2/2),  de la  saison de  ;
 , titre original de  de la  saison de  ;

films
 , film de Oxide Pang et Danny Pang sorti en 2002 ;
 , film de Oxide Pang et Danny Pang sorti en 2004 ;
  3, l'au-delà, film de Oxide Pang et Danny Pang sorti en 2005 ;
 , film de Xavier Palud et David Moreau sorti en 2008 ;

albums
 , album de  sorti le  ;
 , album de Robyn Hitchcock sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de KUKL sorti en  ;
 , album de Yello sorti le  ;

chanson
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le , bande originale de  ;

magazines
 , revue médicale mensuelle d'ophtalmologie ;
 '', magazine trimestriel consacré au design graphique et à la culture visuelle.

Prénom

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de titre
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de prénom